Gminy Meyer w USA:
 Meyer (ang. Meyer Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Menominee
 Meyer (ang. Meyer Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Pierce

Osoby o nazwisku Meyer:
 Meyer, Adolf (1881–1929) – niemiecki architekt
 Meyer, Adolf (1866–1950) – szwajcarsko-amerykański psychiatra
 Meyer, Adolf (1840-1911) – niemiecki przyrodnik, ornitolog
 Meyer, Adolf de (1868-1946) – francuski fotografik
 Meyer, Adolf (ur. 1960) – austriacki piosenkarz
 Meyer, Albert (1870–1953) – szwajcarski polityk
 Meyer, Albert (1903–1965) – amerykański duchowny katolicki
 Meyer, Alexander (ur. 1983) – niemiecki piłkarz
 Meyer, Alfred (1894–1945) – niemiecki zbrodniarz hitlerowski
 Meyer, Alvah T. (1888–1939) – amerykański lekkoatleta
 Meyer-Landrut, Andreas (ur. 1929) – niemiecki dyplomata
 Meyer, Antoinette (ur. 1920) – szwajcarska narciarka alpejska
 Meyer, Arnold Oskar (1877–1944) – niemiecki historyk
 Meyer, Axel (ur. 1960) – niemiecki biolog
 Meyer, Bendix (?–1721) – duński oficer i dyplomata
 Meyer, Breckin (ur. 1974) – amerykański aktor
 Meyer, Cameron (ur. 1988) – australijski kolarz szosowy
 Meyer, Carl Anton Andreevic von (1795–1855) – rosyjski botanik
 Meyer, Carl Friedrich (1803–1886) – niemiecki lekarz
 Meyer, Carl Friedrich (1840–1904) – niemiecki historyk i geograf
 Meyer, Carl – niemiecki architekt
 Meyer, Carl (ur. 1981) – nowozelandzki wioślarz
 Meyer, Carolyn (ur. 1935) – amerykańska pisarka
 Meyer, Christian (ur. 1977) – norweski skoczek narciarski
 Meyer, Conrad Ferdinand (1825-1898) – szwajcarski pisarz
 Meyer, Debbie (ur. 1952) – amerykańska pływaczka
 Meyer, Dina (ur. 1968) – amerykańska aktorka
 Meyer, Elana (ur. 1966) – południowoafrykańska lekkoatletka
 Meyer, Ernst (1887–1930) – niemiecki polityk
 Meyer, Ernst Hermann (1905–1988) – niemiecki kompozytor
 Meyer, Gerog (1893–1926) – niemiecki lotnik
 Meyer, Gustav Ritter von (1834–1909) – niemiecki polityk
 Meyer, Gustav (1850–1900) – niemiecki filolog i bałkanista
 Meyer, Hannes (1889–1954) – szwajcarski architekt i urbanista
 Meyer, Hans (1884–1966) – niemiecki filozof
 Meyer, Hans (1858–1929) – niemiecki geolog
 Meyer, Heinz (1916–1987) – niemiecki wojskowy
 Meyer, Hermann von (1801–1869) – niemiecki paleontolog
 Meyer-Rabingen, Hermann (1887–1961) – niemiecki generał dywizji
 Meyer, Horst (ur. 1941) – niemiecki wioślarz
 Meyer, Horst Ludwig (1956–1999) – niemiecki terrorysta
 Meyer, Hubert (ur. 1913) – niemiecki SS-Obersturmbannführer
 Meyer, John Ambrose (1899–1969) – amerykański polityk
 Meyer, Julius Lothar (1876–1960) – niemiecki chemik
 Meyer, Karl (1894–1917) – niemiecki lotnik
 Meyer-Baer, Kathi Gertrud (1892–1977) – amerykańska muzykolog pochodzenia niemieckiego
 Meÿer, Kazimierz (1884–1944) – polski inżynier
 Meyer, Konrad (1901–1973) – SS-Oberführer kierujący opracowaniem Generalnego Planu Wschodniego
 Meyer, Krzysztof (ur. 1943) – polski kompozytor
 Meyer, Kurt Julius – niemiecki komendant oddziałów wartowniczych w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Bergen-Belsen
 Meyer, Kurt „Russ” (1910–1961) – niemiecki wojskowy, generał Waffen SS
 Meyer-Landrut, Lena (ur. 1991) – niemiecka wokalistka
 Meyer, Leonhard (1900–?) – niemiecki zbrodniarz hitlerowski
 Meyer, Lindsay (ur. 1988) – amerykańska wioślarka
 Meyer, Ludwik (1841–1911) – polski fabrykant
 Meyer, Maciej Jan (zm. 1737) – warmiński malarz epoki baroku
 Meyer, Maria – polska aktorka
 Meyer, Martin (ur. 1972) – polityk Lichteinsteinu
 Meyer, Nicholas (ur. 1945) – amerykański scenarzysta filmowy, pisarz
 Meyer, Noël (ur. 1988) – południowoafrykański lekkoatleta
 Meyer, Roswitha (ur. 1965) – austriacka aktorka
 Meyer, Russell Albion „Russ” (1922–2004) – amerykański reżyser filmowy
 Meyer, Sabine (ur. 1959) – niemiecka klarnecistka
 Meyer, Stephenie (ur. 1973) – amerykańska pisarka
 Meyer, Theodor (1904–1948) – niemiecki zbrodniarz hitlerowski
 Meyer, Turi (ur. 1964) – amerykański scenarzysta, reżyser oraz producent filmowy
 Meyer-Laker, Victoria (ur. 1988) – brytyjska wioślarka
 Meyer, Viktor (1848–1897) – niemiecki chemik
 Meyer-Schwartau, Wilhelm (1854–1935) – niemiecki architekt
 Meyer, Willy (1854–1932) – niemiecko-amerykański lekarz, chirurg
 Meyer Pleite, Willy Enrique (ur. 1952) – hiszpański polityk
 Meyer, Zygmunt Jan (ur. 1944) – polski polityk

Inne:
 Meyer – konstruktor
 Meyers Konversations-Lexikon – niemiecka encyklopedia
 (1574) Meyer – planetoida

Zobacz też 
 Maier
 Major
 Mayer
 Mayr
 Meier
 Meijer
 Meyer-Pyritz
 Scott Meyers – specjalista języka C++